Kameleonten kan syfta på:

 Kameleonten – en stjärnbild
 Kameleonten (TV-serie) – en TV-serie
 Kameleonten – en skurk i Marvel Comics, se Chameleon (seriefigur)
 Kameleonten (TMNT) – en Teenage Mutant Ninja Turtles-karaktär

Se även
 Kameleont (olika betydelser)